Староверов — фамилия. Известные носители:

 Староверов, Алексей Владимирович (род. 1954) — начальник управления делами Генеральной прокуратуры РФ, государственный советник юстиции 2 класса (2011). По сведениям «Форбс», является одним из богатейших силовиков России.
 Староверов, Константин Иосифович (1924—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Староверов, Максим Олегович (род. 1993) — российский футболист, вратарь.
 Староверов, Павел Константинович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Староверов, Яков Петрович (1904—1955) — Герой Советского Союза.

Примечания